1984 — альбом польской рок-группы Republika выпущенный в 1983 году во Великобритании лейблом Mega Organisation. Альбом заключает все треки из альбома Nowe sytuacje на английском языке. Название 1984 относится к роману 1984 Джорджа Оруэлла. В Польше впервые альбом изданный в 1991 году лейблом MMPP на CD вместе с альбомом Nieustanne tango.

Список композиций 
 Сторона А

 «New Situations» — 4:34
 «Nervous System» — 3:47
 «The Current» — 4:28
 «Siberia» — 4:19
 «Bikini Death» — 4:30

 Сторона Б

 «The Plan» — 3:48
 «My Imperialism» — 3:48
 «Hallucinations» — 3:25
 «„=“ Equals» — 2:54
 «Todays Sleepwalkers» — 4:24

 Слова и музыка всех песен — Grzegorz Ciechowski
 Перевод — Anna Baranówna

Состав группы 
 Гжегож Цеховский () — вокал, фортепиано, флейта
 Славомир Цесельский () — барабаны, вокал
 Збигнев Кживаньский () — гитара, вокал
 Павел Кучыньский () — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Republika